Бло́шки льняны́е () — род жуков-листоедов (Chrysomelidae) из подсемейства козявок (Galerucinae). 135 видов, обитающих в палеоарктической зоне Европе и Азии.

Описание 
Мелкие жуки длиной 1,5—2 мм. Окраска тела чёрная, коричневая или тёмно-синяя. Надкрылья металлически блестящие. Впадины тазиков передних ног широко открыты. Голени на вершине расширены и имеют шпору.

Виды 

 Aphthona abdominalis
 Aphthona aeneomicans
 Aphthona albertinae
 Aphthona alcina
 Aphthona atratula
 Aphthona atrocaerulea
 Aphthona atrovirens
 Aphthona beauprei
 Aphthona beckeri
 Aphthona biokovensis
 Aphthona bonvouloiri
 Aphthona carbonaria
 Aphthona chinchihi
 Aphthona coerulea
 Aphthona constantini
 Aphthona crassipes
 Aphthona cyparissiae
 Aphthona czwalinae
 Aphthona delicatula
 Aphthona depressa
 Aphthona erichsoni
 Aphthona espagnoli
 Aphthona euphorbiae
 Aphthona flava
 Aphthona flaviceps
 Aphthona franzi
 Aphthona fuentei
 Aphthona gracilis
 Aphthona herbigrada
  Aphthona illigeri
 Aphthona juliana
 Aphthona konstantinovi
 Aphthona kuntzei
 Aphthona lacertosa
 Aphthona lubischevi
 Aphthona lutescens
 Aphthona maculata

 Aphthona maghrebina
 Aphthona maldesi
 Aphthona melancholica
 Aphthona microcephala
 Aphthona nigriceps
 Aphthona nigriscutis
 Aphthona nonstriata
 Aphthona occitana
 Aphthona ovata
 Aphthona pallida
 Aphthona parnassicola
 Aphthona perrisi
 Aphthona placida
 Aphthona plenifrons
 Aphthona poupillieri
 Aphthona punctiventris
 Aphthona pygmaea
 Aphthona reitteri
 Aphthona rhodiensis
 Aphthona rugipennis
 Aphthona sardea
 Aphthona sarmatica
 Aphthona semicyanea
 Aphthona seriata
 Aphthona sicelidis
 Aphthona signatifrons
 Aphthona stussineri
 Aphthona subovata
 Aphthona syriaca
 Aphthona testaceicornis
 Aphthona velachica
 Aphthona variolosa
 Aphthona vaulogeri
 Aphthona venustula
 Aphthona violacea
 Aphthona wagneri

Примечания

Ссылки 
 BioLib Taxon profile
 Список видов листоедов подсемейства Alticinae (Chrysomelidae) стран бывшего СССР — К. С. Надеин
 Подсемейство земляные блошки (Chrysomelidae: Alticinae) — атлас листоедов России

 
Роды жесткокрылых